François Cantagrel (1810-1887), homme politique français
 Gilles Cantagrel (né en 1937), musicologue français ;
 Marc Cantagrel (1879-1960), réalisateur français ;
 René Cantagrel (né en 1946), poète, romancier et artiste-peintre franco-allemand.

Voir aussi 
 Rue Cantagrel à Paris.